Măgurele peut désigner diverses localités dans les pays de langue roumaine.

Măgurele, une ville du județ de Ilfov
 Măgurele, une commune du județ de Prahova
 Turnu Măgurele, une municipalité du județ de Teleorman
 Măgurele, un village de la commune de Mărișelu, județ de Bistrița-Năsăud
 Măgurele, un village de la commune de Punghina, județ de Mehedinți
 Măgurele, un village de la commune de Topolog, județ de Tulcea

Măgurele, une commune du raion de Ungheni